Dave Grusin – compositore e pianista statunitense
 Don Grusin – compositore e tastierista statunitense
 Richard Grusin – docente statunitense